Джордан Крейг Гілл (; *27 липня 1987) — американський професійний баскетболіст. Виступає за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» під 27 номером. Позиція — важкий форвард або центровий.

Кар'єра в НБА 

Гілл був обраний на драфті 2009 під 8 загальним номером клубом «Нью-Йорк Нікс».

Перші очки у НБА Гілл набрав у грі «Нікс» проти «Кавальєрс» 6 листопада 2009.

Незадовго до завершення періоду торгів, 18 лютого 2010, Гілл перейшов у «Х'юстон Рокетс».

15 березня 2012 році Гілл перейшов у «Лос-Анджелес Лейкерс».

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 24 || 0 || 10.5 || .446 || .000 || .714 || 2.5 || .3 || .4 || .4 || 4.0
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Х'юстон Рокетс
| 23|| 0 || 16.2 || .532 || .000 || .660 || 5.0 || .6 || .2 || .5 || 6.4
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Х'юстон Рокетс
| 72 || 11 || 15.6 || .491 || .000 || .706 || 4.3 || .4 || .2 || .7 || 5.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Х'юстон Рокетс
| 32 || 7 || 14.7 || .504 || .000 || .641 || 4.8 || .4 || .3 || .7 || 5.0
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Лейкерс
| 7 || 1 || 11.7 || .467 || .000 || .625 || 4.4 || .3 || .7 || .9 || 4.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Лейкерс
| 29 || 1 || 15.8 || .497 || .000 || .656 || 5.7 || .4 || .3 || .7 || 6.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Лейкерс
| 72 || 32 || 20.8 || .549 || .000 || .685 || 7.4 || .8 || .4 || .9 || 9.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Лейкерс
| 70 || 57 || 26.8 || .459 || .273 || .738 || 7.9 || 1.5 || .5 || .7 || 12.0
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Індіана Пейсерз
| 73 || 11 || 20.7 || .506 || .000 || .712 || 6.2 || 1.2 || .5 || .5 || 8.8
|-
|- class="sortbottom"
| style="text-align:left;"| Кар'єра
| style="text-align:left;"|
| 402 || 120 || 19.0 || .497 || .136 || .698 || 5.9 || .8 || .4 || .7 || 8.0

Плей-оф 

|-
| style="text-align:left;"| 2012
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Лейкерс
| 12 || 0 || 18.1 || .434 || .000 || .688 || 6.3 || .1 || .3 || .7 || 4.8
|-
| style="text-align:left;"| 2013
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Лейкерс
| 3 || 0 || 10.3 || .500 || .000 || .000 || 3.7 || .3 || .0 || .7 || 3.3
|-
| style="text-align:left;"| 2016
| style="text-align:left;"| Індіана Пейсерз
| 5 || 0 || 3.0 || .000 || .000 || .000 || 1.2 || .4 || .0 || .0 || .0
|- class="sortbottom"
| style="text-align:left;"| Кар'єра
| style="text-align:left;"|
| 20 || 0 || 13.2 || .424 || .000 || .688 || 4.7 || .2 || .2 || .5 || 3.4

Посилання 
 Джордан Гілл на NBA.com 

Центрові
Баскетболісти «Нью-Йорк Нікс»
Баскетболісти «Лос-Анджелес Лейкерс»
Баскетболісти «Х'юстон Рокетс»
Афроамериканські баскетболісти
Спортсмени з Джорджії
Спортсмени з Південної Кароліни